Chavín se puede referir:

Perú

Historia
 a la cultura Chavín, una civilización preínca que se desarrolló entre 1200 y 200 a. C.

Patrimonio
 a Chavín de Huántar, sitio arqueológico en el distrito homónimo.

Divisiones administrativas

Localidades
 a Chavín de Huantar, la localidad capital del distrito homónimo en la provincia de Huari, departamento de Áncash
a Chavín, la localidad capital del distrito homónimo en la provincia de Chincha, departamento de Ica

Distritos
 al distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, departamento de Áncash
 al distrito de Chavín, en la provincia de Chincha, departamento de Ica

Eventos históricos
 a la Operación Chavín de Huántar, operación militar antiterrorista de 1997.

Francia
 a Chavin,  una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Indre, en el distrito de Châteauroux

España
 a Chavín (Vivero) en la provincia de Lugo, en España.